Back peut faire référence à:

Patronyme

 Abraham Back (1878-1949), rabbin, bibliothécaire et professeur français ;
 Ernst Emil Alexander Back (1881-1959), physicien allemand ;
 Frédéric Back (1924-2013), peintre, illustrateur, muraliste et réalisateur de film québécois ;
 George Back (1796-1878), amiral de la Royal Navy anglais ;
 Goovaert Back (16?-1517), relieur belge.
 Hans-Ulrich Back (1896-1976), Generalmajor allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Jakob Conrad Back (17?-17?), graveur au burin actif à Francfort-sur-le-Main vers 1760 ;
 Lennart Back (1933-2022), athlète suédois ;
 Neil Back (1969-), joueur de rugby à XV international anglais ;
 Oskar Back (1879-1963), violoniste et pédagogue classique néerlandais d'origine autrichienne ;
 Otto Back (1834-1917), homme politique allemand ;
 Yvon Back (1961-), acteur français.

Toponymes

 , nom de plusieurs rivières
 Le cratère Back, sur la Lune
 Back Bay, un quartier de Boston

Anglicismes
Back signifie «arrière», «derrière», «retour» en anglais. Ce terme entre dans la composition de plusieurs anglicismes utilisés dans la francophonie:
 Flash-back, dans le domaine du cinéma et dans le langage courant
 Backs, en musique l'accompagnement

Affaires
 Back office, dans l'immobilier
 Back office, dans la finance

Sports nord-américains
 Defensive back, position de football américain
 Running back, position de football américain

Titres d'œuvres

 
 Back in Black, album du groupe AC/DC
 Get Back, chanson des Beatles
 Back in the USSR, chanson des Beatles

Marques
 Back office, un ancien logiciel de Microsoft

Voir aussi
 
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme lorrain
Patronyme anglais